Одарюк — фамилия. Известные однофамильцы:
 Одарюк, Владимир Сергеевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Одарюк, Гавриил Ефремович (1898—1965) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Одарюк, Тамара Семёновна (род. 1932) — советский и российский учёный-онколог